Рідкодубівська сільська рада — Донецька область, Лиманський район
 Рідкодубівська сільська рада — Харківська область, Дворічанський район

 Рідкодубівська сільська рада — назва Рідкодубської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області до 2014 року